Lacrima – vitigno italiano
 Lacrima – gruppo musicale polacco
 Lacrime – album musicale di Mia Martini